Буркарт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Буркарт, Артуро Эрардо (1906—1975) — аргентинский ботаник германского происхождения, специалист по таксономии семейства Бобовые.
 Буркарт, Клаудия (род. 1980) — аргентинская хоккеистка на траве, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Буркарт, Эрика (1922—2010) — швейцарская писательница.
 Буркарт фон Хоенфельс (до 1212 — после 1242) — немецкий средневековый поэт периода позднего миннезанга.